Дени́с Каси́мов (родился 30 апреля 1988 года в Ростове-на-Дону) — российский актёр кино.

Биография 
Родился в 1988 году в Ростове-на-Дону.
Мама — бухгалтер, папа — инженер в «Аэрофлоте». Пришёл на пробы по объявлению в газете: захотелось сняться в массовке.

Признан лучшим актером (приз за лучшую мужскую роль)
за работу в российской картине «Мифы моего детства» на 14-м Открытом фестивале стран СНГ и Балтии «Киношок» .

Окончил с красным дипломом Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.

С июля 2012 года работает инженером-программистом в компании Azitos.

Фильмография 

 2005 — Мифы моего детства - Игнат, главная роль

Примечания

Ссылки 
Биография Дениса Касимова
Интервью с Денисом Касимовым
Большое интервью с Денисом Касимовым - 2009 год, весна
Рецензия на фильм «Мифы моего детства»
Рецензия на фильм «Мифы моего детства»

Персоналии по алфавиту
Актёры России
Родившиеся в Ростове-на-Дону
Родившиеся 30 апреля
Родившиеся в 1988 году